Фторид хрома(V) — неорганическое соединение, соль металла хрома и плавиковой кислоты с формулой СrF, красное аморфное вещество, реагирует с водой.

Получение 

 Реакция хрома и фтора под давлением с последующим быстрым охлаждением до -150°С:

 Действие фтора на оксид хрома(VI):

Физические свойства 

Фторид хрома(V) образует красное аморфное вещество.

Химические свойства 

 Реагирует с водой:

 Окисляет концентрированную горячую соляную кислоту:

 Реагирует с концентрированными щелочами:

 С фторидом сурьмы образует комплекс (существование его подвергается сомнению):

 С фторидами щелочных металлов образует комплексы:

 При температуре 130 °C в течение 5 месяцев разлагается на β-форму фторида хрома(IV):

Литература 
 
 
 
 

хрома